Henrik II. je ime več oseb (razvrščenih po letnici smrti):

 Henrik II. Sveti (972-1024), svetorimski cesar,
 Henrik II. Koroški (umrl 1122), vojvoda Koroške,
 Henrik II. Angleški (1133-1189), angleški kralj,
 Henrik II. Šampanjski (1166-1197), grof Šampanje, Jeruzalemski kralj,
 Henrik II. Pobožni (okrog 1196-1241) vojvoda Šlezije
 Henrik II. Jeruzalemski, tudi Henrik II. Ciprski (umrl 1324), Jeruzalemski kralj, Ciprski kralj, 
 Henrik II. Kastiljski (1334-1379), kralj Kastilije in Leona,
 Henrik II. Navarski (1503-1555), kralj Navare,
 Henrik II. Francoski (1519-1559), francoski kralj,
 Jacques-Victor Henry, princ Haitija, pretendent za haitski prestol kot Henrik II. (1820),